Sarigua bezeichnet:
 Sarigua (Keramik), ein mittelamerikanischer Keramikkomplex
 Nationalpark Sarigua, ein Nationalpark in Panama